Stat může být:

 STAT protein – druh proteinů
 stat (UNIX) – systémové volání v unixových systémech